Биллингс () — многозначный термин. Значения:

Фамилия 
 Биллингс, Александра (род. 1962) — американская актриса и певица.
 Биллингс, Джоэл (род. 1958) — американский продюсер и дизайнер компьютерных игр.
 Биллингс, Иосиф Иосифович (1758—1806) — английский и русский мореплаватель, полярный исследователь.
 Биллингс, Корнелиус (1861—1937) — американский промышленник.
 Биллингс, Моник (род. 1996) — американская баскетболистка.

Топонимы 
 Биллингс — город, крупнейший в штате Монтана, США.
 Биллингс — округ в западной части штата Северная Дакота, США.
 Биллингс — село в Чаунском районе Чукотского Автономного округа.
 мыс Биллингса — мыс на берегу пролива Лонга Северного Ледовитого океана.

См. также 
 Биллинг (значения)